Az Úrvalsdeild 1941-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, harmincadik kiírása. A bajnokságban öt csapat vett részt, a győztes a KR lett. Ez volt a klub tizedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1941
Izland 1